Park Petra Bezruče může být:

 Park Petra Bezruče –  park/lesopark, Klimkovice, okres Ostrava-město.
 Park Petra Bezruče (Bohumín) – městský park, Bohumín, okres Karviná.
 Park Petra Bezruče (Veselí nad Moravou) – městský park, Veselí nad Moravou, okres Hodonín.

Objekty nazvané po Petru Bezručovi